Europamesterskaberne i badminton 2017 var det 26. EM i badminton, og mesterskabet afvikledes i arenaen Sydbank Arena i Kolding, Danmark i perioden 25. - 30. april 2017. Danmark var EM-værtsland for tredje gang, men det var første gang, at mesterskabet afvikles i Kolding.

Medaljevindere

Medaljevindere fordelt på rækker

Medaljestatistik

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 

 European Badminton Championships - Kolding 2017  
 Badminton Europe - 2017 European Championships  
 Tournamentsoftware.com - 2017 European Championships  

Badminton i 2017
2017